Se conocen tres concilios o sínodos en Zaragoza:
 El Concilio de Zaragoza (380) o Primer Concilio de Zaragoza se desarrolló en el año 380 con la asistencia de obispos de la península ibérica y de Aquitania, teniendo como eje central la condena del Priscilianismo. En este concilio se anatematizaron algunas prácticas en boga entre los priscilianistas, sobre todo las reuniones secretas y ciertos excesos de falsa piedad; esta condena cayó sobre Intancio, Silviano y Prisciliano.
 El Concilio de Zaragoza (592) o Segundo Concilio de Zaragoza en el año 592 solucionó problemas prácticos de la reciente conversión de los visigodos desde el arrianismo.
 El Concilio de Zaragoza (691) o Tercer Concilio de Zaragoza en 691 resultó en cinco cánones de disciplina. Fue el único concilio nacional que no se celebró en Toledo.

Bibliografía

Bibliografía utilizada 
 Historia de la IGLESIA CATÓLICA Tomo I (Edad Antigua)

Zaragoza
Zaragoza visigoda
Cristianismo del siglo IV
Cristianismo del siglo VI
Cristianismo del siglo VII
España en el siglo IV
España en el siglo VI
España en el siglo VII